Этот список является списком видов млекопитающих обитающих на территории Американских Виргинских островов. Из 29 указанных в таблице видов, 1 пропавший, 2 уязвимы.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Американские Виргинские острова
Природа Американских Виргинских Островов